de Nederlandse titel van de film Mountain Justice (1937)
 het stripalbum De tiran (album Dag en Heidi)